UT2 oder UT-2 steht für:

 Universal Time No. 2
 Jakowlew UT-2, ein sowjetisches Schulflugzeug

 
UT2